Billy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billy Mountain (Georgia)
 Billy Mountain (New York)
 Billy Mountain (Jackson County, Oregon, 1103 m)
 Billy Mountain (Jackson County, Oregon, 1112 m)

Siehe auch:
 Billie Mountain